Muslimović est un patronyme bosniaque composé du prénom Muslim et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Muslim »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1961), chanteur bosnien ;
  (né en 1997), joueur de football autrichien ;
 Zlatan Muslimović (né en 1981), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque